Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Sceptre, (скипетр).

 HMS Sceptre — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1781; разбился в Столовой бухте 5 ноября 1799.
 HMS Sceptre — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1802; выведен в резерв в 1815; разобран в 1821.
 HMS Sceptre — эскадренный миноносец типа R; спущен на воду в 1917; продан в 1926.
 HMS Sceptre (P215) — подводная лодка типа S; спущена на воду в 1943; продана на слом в августе 1949.
 HMS Sceptre (S104) — атомная подводная лодка типа Swiftsure; спущена на воду в 1976; выведена из активного состава в 2010.

См. также 
 Sceptre (корабль) — французские корабли под названием Sceptre